Arca (móvel), peça de mobiliário composta por uma caixa grande, usualmente de madeira, utilizada para guardar roupas, objetos etc.
ARCAS (foguete), modelo de foguetes
Arcas (mitologia), filho de Calisto, na mitologia greco-romana.
Arca de Noé, grande embarcação citada na Bíblia.
Arca (gênero),  moluscos Bivalvia da família Arcidae.
Automobile Racing Club of America, associação automobilística de stock cars dos Estados Unidos.

Pessoas
Arca (cantora), nome artístico de Alejandra Ghersi, artista venezuelana.

Localidades

Arca (Oliveira de Frades)
Arca (Ponte de Lima)
Arcas (Macedo de Cavaleiros)
Arcas (Penedono)
Arcas (Sever do Vouga)

Desambiguação